Чемпіонат Угорщини з футболу 1960—1961 — 58-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1960-61
Угорщина
Угорщина
1960 в угорському спорті
1961 в угорському спорті